Klein, klein kleutertje (kinderlied), traditioneel kinderliedje
 Klein, klein kleutertje (televisieserie), tv-programma met Tante Terry